Covadonga peut faire référence à :

Espagne 
 Covadonga, une paroisse des Asturies, en Espagne ;
 la Vierge de Covadonga ou Notre-Dame de Covadonga (en espagnol, Nuestra Señora de Covadonga), sainte patronne des Asturies ;
 la grotte de Covadonga, un sanctuaire catholique de la principauté des Asturies ;
 les lacs de Covadonga, deux lacs glaciaires appelés Lago Enol et Lago Ercina, situés dans la principauté des Asturies ;
 la bataille de Covadonga, qui se déroule pendant l'été 722, oppose le califat omeyyade au royaume des Asturies ; 
 Nuestra Señora de Covadonga, galion de Manille capturé le  par l'amiral George Anson ;

Chili 
 l'île Covadonga, au Chili.
 la goélette  détruite par les Péruviens lors de la Guerre du Pacifique (1879-1884).